Ballenstedt – città della Germania nello stato federale della Sassonia-Anhalt
 Adam Ballenstedt – architetto polacco
 Janusz Ballenstedt – architetto polacco
 Lucjan Ballenstedt - ingegnere polacco